E1, E-1, E.I, E01, E001 ou É1 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Grumman E-1 Tracer, un avion de veille radar américain ;
 HMS E1, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Standard E-1, un avion d’entrainement américain ;
 Pfalz E.I, un avion de chasse allemand.

Industrie 
 Classe E1 de dégagement de formaldéhyde issu des panneaux de dérivés du bois (p. ex. OSB, panneau de particules), selon la norme NF EN 717-1, qui fixe comme limite 0,124mg/m3 dans l’air ambiant. Les panneaux qui dépassent cette limite sont de classe E2.

Média 
 Europe 1, une station de radio privée française.

Musique 
 E1 Music, label de musique indépendant américain.

Sciences 
Biochimie
 Estrone, une hormone œstrogène sécrétée par l'ovaire ("1" pour son unique groupe hydroxyle) ;
 Prostaglandine E1, un acide gras de la classe des prostaglandines.

Chimie
 Élimination 1 une réaction en chimie organique.

Médecine
 Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode (E01), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Routes
  Route européenne 1 traversant le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Espagne et le Portugal ;
  Route européenne 001 traversant la Géorgie et l'Arménie ;
  Autoroute Tōmei et Autoroute Meishin.

Train 
 E1, une branche de la ligne E du RER d'Île-de-France ;
 Shinkansen série E1, une série de 6 rames automotrices électriques à grande vitesse japonaise.

Automobile
 BMW E1, désignation de deux prototypes de véhicules électriques de BMW de 1991 et 1993.

Sport 
 Sentier européen de grande randonnée E1.

Télécommunications 
 E1, un groupe de lignes téléphoniques multiplexées entre centraux téléphoniques ;
 Motorola ROKR E1, un téléphone mobile de Motorola.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres